Krahnstöver ist der Familienname folgender Personen:

Anni Krahnstöver (1904–1961), deutsche Politikerin
Heinrich Krahnstöver (1883–1966), deutscher Jurist

siehe auch:

 Krahnstøver, deutsche Elektroband aus Leipzig